Wranglers de Calgary, club de la Ligue américaine de hockey créée en 2022.
 Wranglers de Calgary (LHOu), défunt club de la Ligue de hockey de l'Ouest.